Les Furlings sont une race d'extraterrestres imaginée pour la série télévisée de science-fiction Stargate SG-1.

Les Furlings, tout comme les Asgards, les Anciens, et les Nox, firent partie d'une alliance galactique regroupant les races les plus puissantes et les plus avancées technologiquement au moment de la création de cette alliance. La race des Furlings semble éteinte aujourd'hui. La première référence aux Furlings se trouve dans l'épisode 2x15 - La Cinquième Race, lorsque O'Neill rencontre les Asgards pour la 1 fois, lesquels lui parlent de l'Alliance.

Les informations sur les Furlings sont minimes et de nombreuses théories existent sur eux. Une chose est sûre, ceux-ci étaient un peuple très avancé technologiquement. Mais leur rôle au sein de l'Alliance, ainsi que les raisons de leur disparition, demeurent un mystère. Il se pourrait que leur éventuelle disparition soit due à l'introduction par un Goa'uld d'une plante toxique sur un satellite, qui a empoisonné les habitants de ce monde (épisode 6x15 - Paradis perdu). Rien ne garantit cependant que les Furlings ne vivaient pas sur d'autres planètes. Si tel est le cas, ceux-ci ne se manifestent pas aux autres peuples pour des raisons inconnues. Il se pourrait néanmoins que les Nox (qui sont membres de l'ancienne Alliance) soient encore en contact avec les Furlings.

On assiste à leur introduction dans le  de la série (épisode 10x06 - Wormhole X-Treme, le film). Mais cet épisode est un épisode comique où Martin Lloyd (l'extraterrestre scénariste du centième épisode de la série, nommé "Wormhole X-Treme !" et qui était aussi un épisode comique) demande conseil auprès du SGC pour parfaire le scénario de son film en production. Le scénario de son film est issu de la série annulée Wormhole X-Treme! qui cependant "semble avoir rencontré un vif succès en DVD" (phrase prononcée par Teal'c). Les Furlings apparaissent "fictivement" dans le film de Martin Lloyd, sous forme de marionnettes ressemblant étrangement aux Ewoks de Star Wars, ceci en clin d'œil à une réflexion faite par Jack O'Neill pour qui le nom de "Furlings" sonne comme un nom d'ours en peluche (le mot furling existe vraiment en anglais et signifie "[celui] qui a de la fourrure, fourré"). Dans son scénario, l'équipe SG-1 détruit malencontreusement la planète des Furlings. SG-1 lui fait d'ailleurs remarquer que ce n'est pas une très bonne idée, même s'il est réaliste que leur rencontre avec un nouveau peuple avancé se solde par sa destruction (référence aux Tollans). On peut aussi affirmer, grâce à l'épisode "Paradis perdu" que les Furlings sont très avancés technologiquement car ils semblent maîtriser de façon exceptionnelle les technologies de téléportation. En effet, le système qu'ils ont conçu ne nécessite pas de point d'arrivée, ce qui est semblable à la technologie des Asgards. Ils seraient aussi capables d'intégrer des dispositifs de sécurité à leur téléporteur pour empêcher des désagréments de se produire.

Peuple de Stargate

en:Mythology of Stargate#Furlings